Григорий Добровольский:
 Добровольский, Григорий Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан.
 Добровольский, Григорий Фёдорович — Георгиевский кавалер; прапорщик.